Tor des Jahrhunderts bezeichnet
 ein in einer FIFA-Internet-Abstimmung gewähltes schönstes WM-Tor des 20. Jahrhunderts, siehe WM-Tor des Jahrhunderts
 ein in einer ARD-Abstimmung gewähltes schönstes deutsches Tor des 20. Jahrhunderts, siehe Tor des Jahres#Torschütze des Jahrhunderts